Tramuntana steht für:
 (35725) Tramuntana, Hauptgürtelasteroid
 Serra de Tramuntana, eine Kulturlandschaft auf Mallorca
 einen Wind in Kroatien, siehe Tramontana (Wind) 
 einen Wind in Katalonien, siehe Tramontane